Veitch ist der Familienname folgender Personen:
 Darren Veitch (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Edward W. Veitch (1924–2013), US-amerikanischer Informatiker
 Heather Veitch (* 1974), US-amerikanische Stripperin und Gründerin der JC’s Girls
 John Veitch, (* 1829–1895) schottischer Philosoph, Historiker und Dichter
 John Gould Veitch (1839–1870), britischer Gärtner, Botaniker und Pflanzensammler
 Tom Veitch (1941–2022), US-amerikanischer Comicbuchautor
 William Andrew Veitch (1870–1961), neuseeländischer Gewerkschafter und Politiker (auch als Bill Veitch bekannt)

Siehe auch:
 Veitch Point, Landspitze von Monroe Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Karnaugh-Veitch-Diagramm
 Veitch and Sons
 Veitch Memorial Medal